Плоске могу бити:

 Плоске (Ревуца), насељено мјесто у округу Ревуца, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Плоске (Кошице-околина), насељено мјесто у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република